Углич может означать:

 Углич — город в России, городское поселение, административный центр Угличского района Ярославской области.
 Углич — тупиковая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 «Углич» — российский малый ракетный корабль Каспийской флотилии проекта 21631.